Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 571 dans le monde.

 Route européenne 571 en Slovaquie 
  dans certains pays